Dentamaro è un cognome di origine italiana
 Gaetano Dentamaro – giornalista italiano, militante Radicale
 Ida Maria Dentamaro – politica, avvocata e accademica italiana

Altro  
Dentamaro – azienda alimentare italiana 
Palazzo Dentamaro – palazzo storico nel centro antico di Bari